Leventhal bzw. Lewenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Elaine Leventhal (1917–2015), US-amerikanische Unternehmerin und Philanthropin
 Harold Leventhal (1919–2005), US-amerikanischer Musikproduzent und -manager
 Howard Leventhal (* 1931), US-amerikanischer Psychologe
 John Leventhal (* 1952), US-amerikanischer Gitarrist, Komponist und Musikproduzent
 Stan Leventhal (1951–1995), US-amerikanischer Autor, Verleger und Journalist
 Valeri Lewenthal (1938–2015), russischer Bühnenbildner und Szenograph